Дмитрий Иванович Аристов (1879 год, Российская империя — 1957 год, Париж) — русский , , регент церковного хора в Русском Зарубежье, в Бизерте, Тунис и Париже, Франция. Участник Белого движения и Русская эскадра.

Биография 
В результате Гражданской войны в России в составе Русской эскадры эвакуировался из Крыма в Бизерту, Тунис.

С февраля 1921 года по июнь 1922 года был регентом церковного хора в корабельном храме на эскадренном линейном эскадренном броненосце «Георгий Побeдоносец».

Далее в эмиграции — жил в Париже, Франция.

Известен, как дирижер композитор, регент и аранжировщик православной церковной музыки русской традиции в Зарубежье, в Париже. Сотрудничал с Ф. Шаляпиным.

По приглашению настоятеля архимандрита Александра Евреинова управлял церковным хороми в приходе Святой Троицы в Париже на 39, rue Francois-Gerard, принадлежащем Русской католической традиции византийского обряда в Русском апостолате.

Дискография 
 11.06.1928 — Русский церковный хор «Слава в вышних Богу», церковное песнопения (Феофан), Хор Аристова. дирижер Д. Аристов, Париж, Emvee Records
 11.06.1928 — Русский церковный хор «Достойно есть», церковное песнопение (Пётр Ильич Чайковский), Хор Аристова. дирижер Д. Аристов, Париж, Emvee Records

Примечания

Источники 
 Колупаев В. Ментальная и социокультурная картина жизни русских католиков в Париже в XX в. // Ежегодник историко-антропологических исследований 2010 / РУДН, Межвузовский научный центр сопоставительных историко-антропологических исследований. — : «ЭКОН-ИНФОРМ», 2011.

Ссылки 
 Волков C.B. Белое движение
 Колупаев В. Александр Николаевич Евреинов как ватиканский дипломат и деятель русского зарубежья

Русские эмигранты первой волны во Франции
Музыканты по алфавиту
Академические музыканты Российской империи
Участники Гражданской войны в России (белые)